Дени́с Бори́сович Глушако́в () — российский футболист, центральный полузащитник клуба «Пари Нижний Новгород». Чемпион России в составе «Спартака» (2017), участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Входит в число 20 лидеров по количеству матчей за карьеру в чемпионатах России.

Биография 
Денис Глушаков рос в неполной семье: его родители развелись, когда Денису был один год. Он остался с мамой Галиной Николаевной (часто в прессе неверно пишут Дмитриевна, род. в 1961 году) и бабушкой. Семья была бедной, в частности в доме не было центрального отопления, из-за чего с ранних лет Денис был вынужден колоть дрова, чтобы обогревать жилище.

Клубная карьера

Ранние годы 

Футбольную карьеру начал в местной ДЮСШ Миллерово, куда его привела бабушка. С 1998 года благодаря своему дяде по матери Валерию Глушакову он начал заниматься в Детско-юношеской спортивной школе ПФК ЦСКА. У своего дяди Денис первоначально и проживал, а потом переехал в футбольный интернат, где некоторое время жил в одной комнате с Сосланом Джанаевым. В 1999 году, перестав попадать в основной состав ЦСКА, перешёл в «Нику», где играл вплоть до 2005 года.

Позже был замечен селекционерами московского «Локомотива» и принял предложение играть за дубль команды. В 2007 году был отдан в аренду иркутской «Звезде», за которую провёл 34 матча и забил 8 голов. 13 июля 2008 года в матче «Динамо» — «Локомотив» впервые провёл на поле все 90 минут в составе основной команды «Локомотива». 27 июля 2008 года в матче с «Москвой» забил свой первый мяч в Премьер-лиге. В той же игре был признан лучшим игроком матча, после чего стал регулярно играть в основе. Постепенно полузащитник стал одним из основных игроков «Локомотива» и лидером команды, особенно удачным для него вышел сезон 2011/2012, а в 2012 году стал капитаном команды. В марте 2011 года продлил соглашение с командой на 4,5 года. После завершения первой части чемпионата удостоился звания «Игрок года».

«Спартак» (Москва) 

18 июня 2013 года ФК «Спартак» официально подтвердил трансфер Глушакова и объявил о подписании контракта с полузащитником. Сумма трансфера составила около 8 млн долларов. Палата по разрешению споров РФС постановила, что «Локомотив» обязан выплатить «Нике» компенсацию в 15 % от сделки за переход хавбека в «Спартак» летом 2013 года, а последовавшая апелляция «железнодорожников» (считавших, что игрок в 2006 году в качестве свободного агента совершил свой первый переход в ростовский СКА) и рассмотрение дела в спортивном арбитражном суде в Лозанне признали правоту «Ники».

16 июля 2013 года дебютировал в составе «Спартака» в чемпионате России в гостевом матче против «Крыльев Советов». В первом тайме принял участие в первом голе, сделав проникающую передачу в штрафную на Сергея Паршивлюка, после паса которого другой новичок команды Тино Коста открыл счёт. Первый гол за «Спартак» Глушаков забил 10 ноября 2013 года, когда установил окончательный счёт в победном матче чемпионата России против «Зенита» (4:2).

21 июля 2016 года футболисты и тренеры «Спартака» выбрали Глушакова новым капитаном команды. 7 мая 2017 года Глушаков вместе со «Спартаком» стал чемпионом России; он посвятил чемпионство своему дяде, умершему за 40 дней до этого. По итогам сезона Глушаков был признан РФС лучшим игроком года. В 2017 году получил премию GQ в номинации «Спортсмен года». 17 октября в матче Лиги чемпионов против испанской «Севильи» забил гол. В матче 1/2 Кубка России 2017/18 против «Тосно» (1:1, 4:5, пен.) вышел на замену на 81-й минуте. На последних секундах дополнительного времени не смог реализовать голевой момент, в серии послематчевых пенальти допустил решающий промах.

В сентябре 2018 года Глушаков вместе с Андреем Ещенко был отстранён от тренировок с основным составом «Спартака» и переведён в молодёжную команду. Причиной этого стали положительные отклики футболистов на публикацию в Instagram актёра Дмитрия Назарова, в которой он в стихах критикует главного тренера команды Массимо Карреру. Дебютировал за молодёжный состав в матче 8-го тура Молодёжного первенства России против ЦСКА (2:1), в этом матче вывел команду с капитанской повязкой. После ухода Карреры с поста главного тренера «Спартака» Глушаков вернулся к работе с основным составом. Данное решение было негативно оценено болельщиками «Спартака». В частности, объединение болельщиков «Фратрия» потребовала отстранить Глушакова от матчей основного состава. Первый после скандальной ситуации матч за основной состав футболист сыграл 1 ноября против «Анжи» в Олимп-Кубке России по футболу (1:0).

19 июня 2019 года «Спартак» расторг контракт с Глушаковым.

«Ахмат» 
29 июня 2019 года перешёл в грозненский «Ахмат» на правах свободного агента, контракт заключён по схеме «1+1». Выступал за команду под номером 88. Дебютировал за грозненскую команду 5 августа 2019 года в домашнем матче против «Оренбурга», выйдя на замену. 11 августа 2019 года впервые вышел за «Ахмат» с 1-ой минуты в матче против московского «Спартака». 24 июля 2020 года покинул «Ахмат».

«Химки» 
1 октября 2020 года Глушаков на правах свободного агента перешёл в подмосковный клуб «Химки».

В сезоне 2021/22 второй раз в карьере забил 10 мячей в чемпионате России (впервые в сезоне 2011/12). 17 апреля 2022 года сыграл свой 350-й матч в чемпионатах России, став 22-м футболистом, достигшим этой отметки.

«Пари НН» 
10 февраля 2023 года Глушаков перешёл в клуб «Пари НН».

Вне профессионального футбола 
В июне 2022 года дебютировал в медийном футболе в составе команды «Reality», став первым участником из числа действующих игроков РПЛ.

В сборной 

В 2008 году выступал за молодёжную сборную, однако она не смогла пройти в стыковые матчи молодёжного ЧЕ-2009. В октябре 2008 года получил вызов в национальную сборную, но шанса сыграть так и не получил. В марте 2011 года снова получил вызов в сборную на матчи с Арменией и Катаром. В матче с последним состоялся дебют Дениса за сборную, во втором тайме он заменил Андрея Аршавина. В матче против Андорры в октябре 2011 года забил свой первый гол за сборную. Глушаков попал в заявку на Евро-2012, где сыграл 72 минуты, выйдя в основном составе в матче с Грецией (0:1).

В отборочном турнире к чемпионату мира 2014 года забил два мяча: в ворота Люксембурга и Израиля. Летом 2014 года Глушаков попал в заявку сборной на участие в чемпионате мира в Бразилии. На турнире он сыграл в матчах против команд Южной Кореи, Бельгии и Алжира.

В отборочном турнире к чемпионату Европы 2016 года Денис провёл 7 матчей и был включён в заявку сборной России на финальный турнир во Франции. На турнире он сыграл в матчах против команд Англии, Словакии и Уэльса. В поединке против словаков Глушаков забил гол.

На Кубке конфедераций 2017 первый гол на турнире состоялся благодаря участию Дениса Глушакова в атаке (первоначально гол был записан на него, но позже гол переквалифицировали как автогол и записали на счёт новозеландца Майкла Боксолла). Также Денис сыграл в поединках против команд Португалии и Мексики.

14 ноября 2017 года в товарищеском матче против Испании Денис Глушаков в самом конце матча встал в ворота в связи с травмой вратаря Андрея Лунёва и исчерпанного лимита замен у сборной России, но на новой позиции сыграл всего несколько секунд, успев лишь не очень удачно выбить мяч в поле.

Из-за неубедительных выступлений весной 2018 года потерял место в составе национальной сборной и не попал в её заявку на домашний чемпионат мира. Хотя Глушаков утверждал, что приедет в сборную по первому же вызову от Станислава Черчесова, в последующие два года он в сборную не вызывался.

Осенью 2021 получил вызов в сборную Валерия Карпина, но не смог сыграть из-за полученной травмы

Личная жизнь 
Отец — Борис, мать — Галина Николаевна. Дядя — футболист Валерий Глушаков.

19 июня 2009 года женился на Дарье, которая училась на стоматолога. Свадьба состоялась в Миллерове, на родине футболиста и его супруги. 26 сентября 2011 года родилась дочь Валерия. 15 декабря 2016 у Глушаковых родилась вторая дочь, которую назвали Александра.

В сентябре 2018 года стало известно о том, что супруги подали на развод. По словам Дарьи, это произошло из-за многочисленных измен со стороны футболиста. В ходе судебных разбирательств, связанных с разводом, ситуация приобрела скандальный оттенок, связанный с выводом денежных средств из семейного счёта и с намерением футболиста оставить детей у себя, а позже — ещё и с угрозами в адрес Дарьи.

28 ноября 2019 года Московский городской суд в ходе слушаний о разделе имущества установил сумму компенсации, которая должна быть выплачена со стороны футболиста, в 42 млн рублей.

В 2020 году Денис Глушаков начал встречаться с футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко. В марте 2021 года у них родилась дочь — Мила, 26 мая 2021 года пара поженилась.

Благотворительность 
В 2014 году Глушаков построил в Миллерове на собственные деньги стадион.

Статистика

Клубная

Матчи за сборную 

Итого: 57 матчей / 5 голов; 24 победы, 19 ничьих, 14 поражений.

Достижения

Командные 
«Спартак» (Москва)
 Чемпион России: 2017
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2018
 Обладатель Суперкубка России: 2017

Личные 
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России — (4): 2011/12 (№ 2), 2012/13 (№ 3), 2013/14 (№ 3), 2016/17 (№ 1).
 Член Клуба Игоря Нетто: 2017
 Лучший футболист месяца чемпионата России по футболу — (1): ноябрь-декабрь 2016.
 Лучший футболист сезона в РФПЛ — (1): 2016/17.
 «Футбольный джентльмен года в России» (2013).

Примечания

Ссылки 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Ника» Москва
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Звезда» Иркутск
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»